Pukkikarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukkikarit (ö, lat 61,84, long 21,33), Satakunta, Björneborg, 
 Pukkikarit (ö, lat 61,75, long 21,47), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar